Nissa Football Club Società Sportiva Dilettantistica byl italský fotbalový klub sídlící ve městě Caltanissetta. Klub byl založen v roce 1962 pod jménem Nissa Sport Club 1962 jako nástupce US Nissena, který ve městě působil v letech 1947 až 1962. Prvně klub zanikl v roce 1998, kdy přerušil činnost na tři roky. Po druhé a definitivně klub zanikl v roce 2013 po nepřihlášení do dalšího ročníku Eccellenzy.

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu

Nissa, ASD
Nissa, ASD
Nissa, ASD